

Patronyme 
McGarry est un patronyme porté notamment par :

 Bill McGarry (1927-2005), footballeur international anglais qui fut ensuite entraîneur ;
 Mary McGarry Morris (1943-), femme de lettres américaine, auteure de roman policier ;

et d'un personnage de fiction :

 Leo McGarry, personnage de fiction de la série télévisée À la Maison-Blanche.

Toponyme 
 McGarry, un canton situé dans le Nord-Est de l'Ontario, au Canada

Homonymie